Rudziniec est le nom :
 de la gmina de Rudziniec, dans le powiat de Gliwice en Silésie
 du village de Rudziniec, chef lieu de cette gmina